Tóth Eszter
 Tóth Eszter (1920–2001) költő, író, műfordító, Tóth Árpád lánya
 Tóth Eszter (?–2022) Mikola-díjas és Rátz Tanár Úr-életműdíjas pedagógus
 Tóth Eszter (1967–) tájfutó
 Tóth Eszter (?) szépségkirálynő
 Tóth Eszter (1987–) színésznő
 Tóth Eszter (1992–) válogatott vízilabdázó, kapus
 Tóth Eszter (1992–) válogatott kézilabdázó, irányító
 Tóth Eszter (?) labdarúgó
 Tóth Eszter (?) műkorcsolyázó

hasonló nevűek
 Fekete Tóth Eszter (Bornai Tiborné) (1957–) filmrendező
 Tóth Eszter Zsófia (1975) történész, társadalomkutató